Jeremy Hunt (wielrenner) (1974), een Brits wielrenner
 Jeremy Hunt (politicus) (1966), een Brits politicus, o.a. minister van Volksgezondheid onder de premiers Cameron en May en anno 2018 Minister van Buitenlandse Zaken.